Redlands è un toponimo che si può riferire a:

Australia
 Redlands City – città del Queensland

Stati Uniti d'America
 Redlands – città nella contea di San Bernardino in California
 Redlands – centro abitato nella contea di Mesa in Colorado